110 steht für:
 110 (Jahr)
 die Telefonnummer der Polizei in Deutschland, siehe Notruf
 ein Filmformat für Pocketkameras, siehe Pocketfilm
 110 (Lied), ein Lied der Rapper Capital Bra und Samra in Kooperation mit der Sängerin Lea

Siehe auch: